---

 Nottambulo – pezzo degli scacchi
 Charlot rientra tardi o Il nottambulo (One A.M.) – film del 1916 diretto da Charlie Chaplin